Champol steht für:

 Alexandre Champol (1771–1814), französischer General
 Champol (Lagrèze), Pseudonym von Marie-Anne Bertille de Beuverand de La Loyère, comtesse de Lagrèze (1857–1924), französische Autorin
 Jean-Paul Lieby (* 1994), französischer Karikaturist, der gelegentlich seine Werke mit Champol signiert